Mising Mimag Kcbang (MMK) és una organització revolucionària de la nació mising d'Assam.

Es va fundar a Jonai el març de 1983 i formula constant peticions al govern per millorar la situació dels mising, promou l'autonomia i les millores socials. Des del [1995] dirigeix el Mising Autonomous Council (MAC) dins el qual reclama la definició de les fronteres.

Va absorbir al Mising Agom Mimag Kcbang, fundat per reclamar la introducció de l'alfabet llatí a les escoles, i desaparegut el 1986 després de la signatura de l'acord sobre l'alfabet de 25 de juliol de 1986 que va fixar la seva introducció pel curs 1986-1987.

Partits polítics de l'Índia